Amida-ji ist der Name folgender Tempel in Japan:

 Amida-ji (Sendai) – Präfektur Miyagi
 Amida-ji (Aizu Wakamatsu) – Präfektur Fukushima  
 Amida-ji (Minamisōma) – Präfektur Fukushima   
 Amida-ji (Kōriyma) – Präfektur Fukushima  
 Amida-ji (Tokio) – Präfektur Tokio
 Amida-ji (Okasaki) – Präfektur Aichi
 Amida-ji (Takashima) – Präfektur Shiga
 Amida-ji (Kioto Kamikyō) – Präfektur Kioto
 Amida-ji (Kioto Sakyō) – Präfektur Kioto
 Amida-ji (Hōfu) – Präfektur Yamaguchi